Selinunte puede referirse a:

Selinunte, una antigua ciudad del oeste de la isla de Sicilia.
Selinunte, una antigua ciudad de Cilicia, en Asia Menor.
Selinunte, una antigua ciudad griega de la isla de Perapetos.
Selinunte, un antiguo asentamiento griego de Laconia. 
Selinunte, un personaje de la mitología griega.